Прокопович — прізвище, утворене від імені Прокіп.

 Прокопович Володимир Флорович (1865—? після 1920) — підполковник ветеринарної служби Армії УНР.
 Прокопович В'ячеслав (1881—1942) — політичний і громадський діяч, педагог, публіцист і історик.
 Прокопович Євген Теодорович (1906—1991) — український скульптор.
 Прокопович Зосима (? — 1659) — український релігійний діяч. Єпископ Чернігівський Київської митрополії Константинопольського патріархату.
 Прокопович Йосиф (1818-???)  — австрійський політик українського походження, буковинський урядник, посол Рейхсрату та Буковинського сейму.
 Прокопович Мар'яна Іванівна (нар. 1961) — українська перекладачка, мовознавець і лексикограф.
 Прокопович Наталія Володимирівна (нар. 1957) — український політик та дипломат, колишній народний депутат України.
 Прокопович Петро Іванович (1775—1850) — видатний український бджоляр, основоположник раціонального бджільництва.
 Прокопович Петро Петрович (нар. 1942) — білоруський державний діяч.
 Прокопович Сергій Миколайович (1871—1955) — російський економіст, публіцист і політичний діяч.
 Прокопович Феофан (Єлезар) (1681—1736) — український теолог, письменник, поет, ректор Київської академії (1710—1716).
Українські прізвища